Gogolin ist 

 der Name mehrerer Orte in Polen:
 Gogolin, eine Stadt in der Woiwodschaft Oppeln
 Gogolin, ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Bydgoski, siehe Gemeinde Koronowo
 Gogolin, ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Grudziądzki, siehe Grudziądz (Landgemeinde)
 Gogolin, ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Rawski, siehe Gemeinde Sadkowice

 der Familienname folgender Personen:
 Christine Gogolin (* 1971), deutsche Opernsängerin, Textdichterin, Dichterin, Kabarettistin, Moderatorin und Bühnenkünstlerin
 Ingrid Gogolin (* 1950), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Peter H. Gogolin (Pseudonym: A. Esch, * 1950), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Arno Gogolin (* 1957), deutscher Schriftsteller